Banigbé steht für:
 Banigbé (Couffo), Arrondissement in der Kommune Lalo, Département Couffo, Benin
 Banigbé (Plateau), Arrondissement in der Kommune Ifangni, Département Plateau, Benin